Христо (Ицо) Милчинов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Милчинов е роден в град Прилеп, тогава в Османската империя, в рода Милчинови. Става мухтар на махала в града и същевременно подпомага ВМОРО в града. Арестуван е и лежи няколко години в Битолския затвор заедно със сина си Владимир.

Женен е за Захария, племенница на митрополит Методий Кусев. Те имат осем деца – Мария, Ленка, Невена, Боян, Борис, Коста, Григор и Владимир. Някои от синовете са активни участници в революционното движение в Македония. Боян Милчинов е четник при Христо Оклев и загива през май 1903 година в Никодин, в сражение с бандата на Булиман. Борис Милчинов е доброволец в Македоно-одринско опълчение, служил в III рота на V одринска дружина, на 40 години загива в сражение със сърбите по време на Междусъюзническата война на 9 юли 1913 година на връх Султантепе, над река Брегалница.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Български революционери от Македония
Кметове в Османската империя
Христо